Imię i nazwisko Marek Dąbrowski nosi kilka znanych osób, m.in.:
 Marek Dąbrowski (ur. 1949) – szermierz, mistrz olimpijski we florecie
 Marek Dąbrowski (ur. 1951) – ekonomista, b. wiceminister finansów i członek Rady Polityki Pieniężnej
 Marek Dąbrowski (ur. 1972) – motocyklista rajdowy
 Marek Dąbrowski (ur. 1937) – polski aktor